Venetica, un gioco di ruolo online del 2009
 Venetica (rivista), rivista di storia fondata nel 1984
 Lingua venetica, usata dalla popolazione preromana